Gomphodontosuchinae — підродина тріасових траверсодонтидових цинодонтів. Він включає в себе роди Gomphodontosuchus (типовий рід), Exaeretodon, Menadon, Protuberum, Ruberodon, Scalenodontoides і Siriusgnathus.

Нижче наведено кладограму, яка показує філогенетичні зв’язки гомфодонтозухінів від Kammerer et al. (2008):

Примітки 

Підродини тварин
Фауна тріасового періоду